Paula Cristina Gonçalves e Beatriz Haddad Maia erano le detentrici del titolo, ma la Haddad Maia ha deciso di non partecipare. La Gonçalves ha fatto coppia con Sanaz Marand, ma le due sono state sconfitte al primo turno da Aleksandrina Najdenova e Daniela Seguel.

Lara Arruabarrena e Tatjana Maria hanno sconfitto in finale Gabriela Cé e Andrea Gámiz con il punteggio di 6-2, 4-6, [10-8].

Teste di serie 

  Lara Arruabarrena /  Tatjana Maria (campionesse)
  Irina Falconi /  Aleksandra Panova (primo turno)

  Verónica Cepede Royg /  Marina Mel'nikova (primo turno)
  Paula Cristina Gonçalves /  Sanaz Marand (primo turno)

Wildcard 

  Nadia Echeverria Alam /  Yuliana Lizarazo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Claro Open Colsanitas 2016
WTA Tour 2016